Ordet lysning har flere betydninger:
 Lysning (arkitektur) – en arkitektonisk detalje. F.eks. en åbning i en mur, hvori man indsætter en dør eller et vindue.
 Lysning til ægteskab – bekendtgørelse i kirken af et forestående bryllup.
 Lysning (skov) – et åbent stykke land, omgivet af skov.
 Lysning (malelære) – udtryk for det at gøre noget lysere.
 Tinglysning – domstolenes kundgørelse af vigtige privatretlige kendsgerninger.
 Lysning (mindesmærke) - et mindesmærke på Utøya i Norge.